Philipp von Gemmingen bezeichnet folgende Personen:

 Philipp von Gemmingen, genannt Schellig († 1520), pfälzischer Hofkammermeister
 Philipp von Gemmingen († 1544), Grundherr in Fürfeld
 Philipp der Weise von Gemmingen (1518–1571), Amtmann in Neuburg und Amberg
 Philipp von Gemmingen (1601–1638), Grundherr in Rappenau
 Philipp von Gemmingen (1702–1785), Direktor des Ritterkantons Kraichgau, Ritterhauptmann des Ritterkantons Odenwald
 Philipp von Gemmingen (1738–1800), sachsen-gothaischer Legationsrat und Komitialgesandter beim Reichstag in Regensburg
 Philipp Albrecht von Gemmingen (1782–1852), Generalmajor und Leiter aller württembergischer Gestüte